Кьелл Кнопс (; ) — нидерландский футболист, защитник клуба «Груне Стер».

Игровая карьера

Начало карьеры 
Кнопс провел свою юность в клубе «Рода». Он дебютировал в профессиональном футболе в Эредевизи 15 ноября 2008 года в игре против НЕКа, которая закончиласьь победой «Роды» со счётом 3:0. Это было его единственное появление на поле в футболке этого клуба. Сезон 2010/11 он провел в Топклассе (третий дивизион) в любительском клубе ЕВВ, он появился в 28 матчах лиги и Кубка. Его клуб занял девятое место в любительской лиге. При этом он забил два гола за клуб, в победах над АФК и «Dijkse Boys».

МВВ Маастрихт 
Кнопс вернулся в профессиональный футбол в сезоне 2011/12, подписав контракт с МВВ, который на тот момент выступал в первом дивизионе. Он забил свой первый гол в матче с «Телстар» 21 октября. Четыре дня спустя он получил первую красную карточку в своей карьере после того, как он совершил фол последней надежды в матче с «Ахиллес ’29» в Кубке Нидерландов. Он был удалён во второй раз 20 января 2012 года, после получения двух жёлтых карточек в матче с командой «Хелмонд Спорт» . Кьелл появился на поле в 36 играх, в том числе обоих раундов плей-офф . В сезоне 2012/13 он также сыграл в 36 матчах, в этом сезоне МВВ занял пятое место, что дало им право начать со второго раунда плей-офф, где они проиграли со счётом 4:1 «Волендаму». Он забил свой второй гол за клуб 1 марта 2013 года в матче с «Эмменом». Кнопс подписал в июне 2013 года новый двухлетний контракт с клубом. В сезоне 2013/14 Кнопс появился на поле только 26 раз, выбыв на два месяца из-за травмы колена. Его контракт с клубом закончился 31 марта 2016 года.

Порт Вейл 
В июне 2016 года Кьелл подписал двухлетний контракт с клубом Порт Вейл. Кнопс говорил, что он выбрал эту команду из-за привлекательного стиля футбола Рибейроса. Сезон 2016/17 он играл на позиции левого защитника.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Порт Вейл» 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Хелмонд Спорт»